Příjmení Lajčák má více nositelů:

 František Xaver Lajčák (1772–1843), slovenský římskokatolický biskup
 Miroslav Lajčák (* 1963), slovenský diplomat a politik
 Vladimír Lajčák (* 1959), slovenský fotbalista, obránce

podobná příjmení
 Lajčiak

Externí odkazy